Green:

 Green — четвёртый студийный альбом британского музыканта прогрессивного рока Стива Хилледжа.
 Green — польский рэпер, бывший участник групп «Phonoloftaleina» и «Popkiller Młode Wilki».
 Green — шестой студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M.
 GReeeeN — японская музыкальная группа.
 Professor Green (род. 1983) — английский рэпер.

См. также 
 Green Grey — украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года.
 Грин
 Зелёный